Saint-Bresson kan syfta på:
 Saint-Bresson, Gard
 Saint-Bresson, Haute-Saône